Кирказо́н маньчжу́рский () — лиана, вид рода , семейства . Декоративное растение.

Ботаническое описание 
Деревянистая лиана, достигающая высоты 15 метров, взбираясь по деревьям и кустарникам. Кора тёмно-серая, продольно морщинистая, молодые побеги ярко-зелёные, слегка опушённые.

Листья округлые с сердцевидным основанием, крупные (до 30 см длиной), светло зелёного цвета, на длинных черешках. Осенью становятся жёлтыми, затем буреют. Молодые листья опушённые, более старые покрыты редкими короткими волосками.

Цветки по 1-2 штуки расположены в пазухах листьев на цветоножках длиной 1,5—3 см. Трубка околоцветника подковообразно изогнутая, длиной до 6 см, вздутая у основания, голая. Снаружи она зеленоватая, внутри с пурпурными крапинками и кольцами. Отгиб околоцветника трёхлопастной, диаметром около 2,2 см, коричневого или зеленовато-жёлтого цвета, зев его окружён кольцевидным валиком с редкими мелкими сосочками. Время цветения — май-июнь.

Плоды — шестигранно-цилиндрические зеленовато-жёлтые коробочки длиной до 8-10 см, напоминающие огурец, со множеством серовато-бурых трёхгранных семян 6—7 мм в поперечнике.

Распространение и экология 
Основной ареал кирказона манчжурского в Северо-Восточном Китае и Корее. В России он встречается только в юго-западной части Приморского края. Растёт в редких широколиственных и смешанных лесах или на опушках, вдоль рек.

Вид находится под угрозой исчезновения, занесён в Красную книгу России. Сбор растений для изготовления лекарственных средств ограничен и подлежит обязательному контролю государственных служб.

Применение 
Используется как декоративное растение для вертикального озеленения.

Пятнистыми оленями не поедается.

Весьма декоративная лиана. Древнее лекарственное растение. В ботаническом саду Петра Великого рос и плодоносил.

Примечания

Литература 
 
 

 

Кирказоновые
Флора Азии
Ядовитые растения
Декоративные кустарники
Флора Дальнего Востока